Соревнования по прыжкам с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27 и 29 августа.

Павел Войцеховский стал первым в истории поляком, выигравшим золото чемпионата мира в прыжке с шестом.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Результаты 
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — личный рекорд
 NR — национальный рекорд

Квалификация 
Для попадания в финал спортсменам необходимо было взять отметку в 5,70 метров или войти в число 12 лучших. Использованы следующие сокращения:
 Q — квалифицирован с результатом 5,70 м
 q — квалифицирован вхождением в 12 лучших

Финал

Ссылки 
 Прыжки с шестом на сайте ИААФ

Бег 100 метров (мужчины)